Перново (Росія) () — присілок у Петушинському районі Владимирської області Російської Федерації;
 Перново (Словенія) () — поселення в общині Жалець, Савинський регіон, Словенія.